Benkhadra (en arabe : ) est un patronyme notamment porté au Maroc et dans la diaspora marocaine par plusieurs personnages d'« origine » slaouie. Le nom peut être écrit différemment en raison de sa latinisation ; on trouve également Bin Khadra ou Al-Khadraâ (notamment au Moyen-Orient).

Étymologie 
Littéralement, le nom de Benkhadra signifie « Fils de la verte », « la verdoyante ».

Origine 
La famille Benkhadra est l'une des familles anciennes de Salé, au Maroc, qui serait d'origine idrisside s'étant installée quelque temps à Seguia el-Hamra. Des Benkhadra s'étant aussi installés dans le pays de Ghomara, à Fès et à Meknès, leur installation à Salé remonte au  pendant le règne du sultan Moulay Rachid. Elle acquerra sa « belle réputation » à l'aube . Ils ont compté des professeurs et des savants : Sidi Ahmed Ben Khadra, Abd-Allah ben Hachemi Benkhadra Slaoui...

On trouve aussi des Benkhadra en Palestine, en Syrie, en Tunisie et en Arabie saoudite.

Patronyme 

Au Maroc 
 Sidi Ahmed Ben Khadra, l'un des principaux saints de Meknès, professeur à la grande mosquée de Salé sous le règne de Moulay Abd ar-Rahman ibn Hicham;
 Mohamed ben Ahmed Benkhadra, fils du précédent, enseignant et adel du début du  ;
 Ahmed ben Mohamed Benkhadra, (?-1818), fils du précédent, théologien et enseignant à la Zaouïa Naciria, mort en 1818 ;
 Mohamed Hachemi ben Ahmed Benkhadra, (?-1854), fils du précédent, jurisconsulte mort en 1854 ;
 Abd-Allah ben Hachemi Benkhadra Slaoui, (1844-1906), fils du précédent, « mystique et brillant lettré », né à Salé en 1844, décédé à Fès en 1906 et enterré à la Zaouïa Naciria, il a été juge et président du tribunal de Fès vers la fin du 

Amina Benkhadra, née à Salé en 1954, ingénieure et ex-ministre, directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM)  ;
 Fatima Benkhadra Sbihi, présidente de l'association Afak ;
Mohamed Redouane Benkhadra, Fils de Mekki Benkhadra,  conseiller juridique du Secrétaire général de la Ligue arabe et directeur de la division des Affaires juridiques à la Ligue et président du secrétariat technique du Conseil des ministres arabes de la justice ;

Dans le monde 
Fouzia Benkhadra, écrivaine, auteur de « Entre le rêve et la réalité : l'immigration clandestine... », en 2010, elle a été choisie comme citoyenne d'honneur de la ville du Bouscat (33) ;
Subhi F. Benkhadra, directeur et chef exécutive officier de l'European Islamic Investment Bank Plc ;

Annexes

Articles connexes 

 Salé
 Anciennes familles de Salé
 Zniber

Notes et références

Bibliographie 

  
   

Patronyme marocain
Homonymie de patronyme
Grande famille de Salé
.Abdellah Benkhadra , edition 2013 majliss el ilmi de Salé
"Addourra el gharrae fi tarjamati el imam Abdellah Benkhadra1844-1906".